Gneu Domici Ahenobarb (cònsol 192 aC)
 Gneu Domici Ahenobarb (cònsol 162 aC)
 Gneu Domici Ahenobarb (cònsol 122 aC)
 Gneu Domici Ahenobarb (cònsol 96 aC)
 Gneu Domici Ahenobarb (mort 81 aC) 
 Gneu Domici Ahenobarb (pretor), pretor el 54 aC
 Gneu Domici Ahenobarb (cònsol 32 aC) 
 Gneu Domici Ahenobarb (cònsol any 32), el pare de Neró